Real Madrid può riferirsi a una delle seguenti entità sportive o culturali:

Calcio 

 Real Madrid Club de Fútbol – Società calcistica spagnola della città di Madrid; ed entità madre del resto delle squadre dipendenti;
 Real Madrid Club de Fútbol – Sezione femminile del Real Madrid;
 Real Madrid Castilla – Società calcistica nota anche come Castilla (ex Real Madrid "B" e fondata come Agrupación Deportiva Plus Ultra), e società affiliata del Real Madrid;
 Real Madrid Club de Fútbol C – Società calcistica che si è sciolta nel 2015 e che era la seconda società affiliata del Real Madrid;

Media 

 Real Madrid TV – Canale televisivo spagnolo in chiaro di proprietà del Real Madrid;

Pallacanestro 

 Real Madrid Baloncesto – Sezione pallacanestro del Real Madrid;
 Real Madrid Baloncesto B – Società affiliata del Real Madrid;

Pallamano 

 Real Madrid Balonmano – Sezione pallamano del Real Madrid;

Pallavolo 

 Real Madrid Voleibol – Sezione pallavolo del Real Madrid;

Rugby 

 Real Madrid Rugby – Sezione rugby a 15 del Real Madrid;

Altro 

 Ciudad Real Madrid – Centro sportivo del Real Madrid;